Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Kader der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2019. Die Mannschaften sind jeweils nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert. Jeder nationale Landesverband konnte bis zum 11. Juni 2019 maximal 23 Spieler nominieren.

Gruppe A

Ägypten 
Nationaltrainer Aguirre berief am 21. Mai 25 Spieler in das provisorische Aufgebot des Gastgebers. Aus diesem strich er für seinen endgültigen 23-Mann-Kader zwei Spieler des Smouha SC: Torhüter Mohamed Abou-Gabal sowie Linksverteidiger Ahmed Aboul-Fotouh.

DR Kongo 
Der kongolesische Nationaltrainer Ibengé nominierte am 21. Mai 32 Spieler in seinen vorläufigen Kader. Keine Berücksichtigung fanden Dieumerci Mbokani, Neeskens Kebano und Gaël Kakuta.

Simbabwe 
Ein 34-köpfiges provisorisches Turnieraufgebot wurde am 14. Mai veröffentlicht. Den Sprung in den am 9. Juni veröffentlichten endgültigen Kader verpassten: Torhüter Talbert Sumba, die Abwehrspieler Dennis Dauda, Lawrence Mhlanga, Byron Madzokere, die Mittelfeldakteure Butholezwe Ncube, Tafadzwa Rusike, Richard Hachiro, Leeroy Mavunga, Rodwell Chinyengetere sowie die beiden Angreifer Walter Musona und Admiral Muskwe. Tafadzwa Kutinyu verletzte sich kurz vor Turnierbeginn am Knie und wurde daraufhin im Aufgebot durch Lawrence Mhlanga ersetzt.

Uganda 
Trainer Desabre gab am 8. Mai ein 19 Spieler umfassendes provisorisches Aufgebot von lokalen Spielern bekannt, die sich im Kabira Country Club in Kampala auf das Turnier vorbereiten sollen. In der Folge soll das Aufgebot um im Ausland tätige Spieler auf 26 Spieler erweitert werden, die Mannschaft wird dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Turniervorbereitung fortsetzen.

Gruppe B

Burundi

Guinea 
Am 13. Juni 2019 wurde ein 23-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben. Baïssama Sankoh sagte verletzungsbedingt ab. Für ihn wurde Lass Bangoura nachnominiert.

Madagaskar

Nigeria

Gruppe C

Algerien 
Algeriens endgültiger Kader wurde am 30. Mai 2019 bekannt gegeben, ohne dass zuvor ein vorläufiger Kader veröffentlicht wurde. Haris Belkebla wurde aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader ausgeschlossen und am 13. Juni durch Andy Delort ersetzt.

Kenia

Senegal

Tansania 
Nationaltrainer Amuneke berief am 1. Mai 39 Mann in sein vorläufiges Aufgebot, darunter den 15-jährigen Kelvin John. Der 23-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 13. Juni 2019 bekannt gegeben.

Gruppe D

Elfenbeinküste

Marokko 
Renard berief am 27. Mai 27 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot.

Namibia 
Mannetti berief für ein Trainingslager ab dem 3. Juni in Dubai 28 Spieler in sein provisorisches Aufgebot. Den Sprung in den am 10. Juni veröffentlichten endgültigen Turnierkader verpassten Virgil Vries, Chris Katjiukua, Teberius Lombard, Benjamen Nenkavu and Wesley Katjiteo.

Südafrika 
Nationaltrainer Baxter nominierte am 21. Mai 28 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot, zudem wurden mit Nikola Tavares und Joel Untersee zwei weitere Spieler gelistet, die zum Zeitpunkt der Nominierung noch über keinen südafrikanischen Pass verfügten. Der 23-köpfige Kader für die Endrunde wurde am 9. Juni 2019 bekannt gegeben.

Gruppe E

Angola 
Am 12. Juni 2019 wurde ein 23-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Mali

Mauretanien

Tunesien 
Trainer Alain Giresse nominierte am 11. Juni 2019 einen 23-köpfigen Kader.

Gruppe F

Benin 
Nationaltrainer Dussuyer nominierte am 28. Mai sein 23 Spieler umfassendes Aufgebot. Daneben berief er mit Katchon Abiola (Soleil FC/Benin), Chams-Deen Chaona (Nejmeh Club/Libanon), Cédric Hountondji (Lewski Sofia/Bulgarien), Jean-Marie Guéra (FC Enyimba/Nigeria), Jacques Bessan (MO Béjaïa/Algerien) und Yannick Aguémon (Oud-Heverlee Löwen/Belgien) sechs Reservespieler auf Abruf.

Ghana

Guinea-Bissau 
Am 12. Juni 2019 wurde ein 23-köpfiger Kader für die Endrunde bekannt gegeben.

Kamerun 
Nationaltrainer Seedorf nominierte am 10. Mai 34 Spieler in sein provisorisches Turnieraufgebot. Daraus wurden Torhüter Omossola Mejo Simon, die Abwehrspieler Jérôme Onguéné und Jeando Fuchs, die Mittelfeldspieler Pierre Akono und Petrus Boumal sowie die Stürmer Paul-Georges Ntep, Fabrice Olinga, Vincent Aboubakar, Edgar Salli, Jean-Pierre Nsame und Nicolas Moumi Ngamaleu nicht für das am 11. Juni 2019 bekanntgegebene endgültige Aufgebot berücksichtigt.

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste